Želenice est un toponyme qui peut désigner :

Želenice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Želenice, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie